Tesař může být:

 řemeslník, který staví dřevěné konstrukce – obor tesařství

příjmení
 Adolf Tesař (1885–1942) – český římskokatolický kněz 
 Antonín Tesař (* 1963) – český fotograf
 Bedřich Tesař (* 1943) – československý fotbalista
 Bedřich Tesař (architekt) (1835–1890) – český neoklasicistický architekt
 František Tesař, více nositelů
 Ivan Tesař (* 1972) – český analytik, od roku 2011 člen Rady Českého rozhlasu
 Jan Tesař (* 1933) – český historik, chartista a politický vězeň
 Jan Tesař (* 1990) – český atlet, spoluautor českého rekordu ve štafetě na 4 × 400 metrů
 prof. MUDr. Jaromír Tesař, DrSc., emeritní přednosta Ústavu soudního lékařství 1. LF a VFN (17. 12. 1912 – 29. 1. 2004) – významný představitel oboru soudního lékařství, autor VŠ učebnice Soudní lékařství. (2. dopl. a přepr. vyd., Avicenum, 1976, 659 s.), Základů soudního lékařství pro právníky (1975), Soudního lékařství pro kriminalisty (1969), Soudního lékařství pro právníky (1958), Soudního lékařství pro stomatology (1957) aj. V letech 1967–1976 předseda Spolku českých bibliofilů.
 Jaroslav Tesař (1969) – český fotbalista
 Jaroslav Tesař (fotbalový brankář) (* 1986) – český fotbalista
 Jiří Tesař (Taussig) (1919–2010) – česko–židovský fotbalista a lední hokejista
 Lubor Tesař (* 1971) – český sportovec, cyklista
 Milan Tesař, více nositelů
 Pavel Tesař (cyklista) – český dráhový cyklista
 Pavel Tesař (* 1967) – český herec
 Petr Tesař (1846–1935) – český kněz, historik a literát
 PhDr. Stanislav Tesař (* 1940) – český muzikolog, univerzitní pedagog
 Tomáš Tesař (* 1963) – český politik TOP 09, náměstek ministra životního prostředí ČR
 Vladimír Tesař (1924–2008) – český malíř, ilustrátor, grafik, typograf a scénograf
 Zdeněk Tesař (1907–1985) – český entomolog

ženský tvar
 Alena Tesařová – česká herečka (například film Pražská pětka)
 Johanna Tesařová – česká herečka (například film Člověk proti zkáze)
 Ludmila Tesařová (1857–1936) – česká spisovatelka knih pro děti
 Marie Kyzlinková (roz. Tesařová; 1889–1969) – česká publicistka a spisovatelka
 Simona Tesařová (* 1965) – evangelická farářka, která jako první v ČR udělila církevní požehnání homosexuálnímu páru
 Vladimíra Tesařová (* 1958) – česká sklářská výtvarnice

Podobná příjmení 
 Tesařík
 Tesárek

Externí odkazy 
 

Česká příjmení